Die CIB Squash Open Black Ball 2021 fanden vom 12. bis 20. Dezember 2021 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2021/22 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Sieger der letzten Austragung waren Marwan Elshorbagy bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen. Im Herrenwettbewerb setzte sich im Finale der beiden topgesetzten Spieler der an Position zwei gesetzte Paul Coll gegen den Weltranglistenführenden Ali Farag mit 11:7, 11:5 und 13:11 durch. Bei den Damen verteidigte indes Nour El Sherbini ihren Titel. Sie besiegte im Endspiel Hania El Hammamy mit 11:7, 9:11, 11:1 und 11:7.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Abdelrahman Nassar bei den Herren und Lojayn Gohary bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 112.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
2021